Hodgins ist der Name von

 Anthony Hodgins (* 1955), australischer Sprinter
 Jack Hodgins (* 1938), kanadischer Schriftsteller
 Jessica Hodgins, US-amerikanische Informatikerin